Antarès est l'étoile la plus brillante de la constellation du Scorpion. Elle a donné son nom notamment à :

Agriculture 
 Antarès, la marque commerciale d'une variété de pomme.

Aéronautique 
 Antares, un planeur allemand.
 Antares, nom de baptême du Potez-CAMS 141

Astronautique 
 Antares, un lanceur américain.

Sciences 
 Antares, observatoire de neutrinos immergé dans la mer Méditerranée.
 ANTARES, accélérateur de particules australien piloté par l'ANSTO, installé à Lucas Heights dans les environs de Sydney.

Télécommunication 
 Antares, réseau de télécommunication de la sécurité civile française.

Constructions navales 
 Antarès, ancienne goélette de pêche de 1946 devenue voilier-charter.
 Antarès, bâtiment remorqueur de sonar de la Marine nationale française.
 Antares, torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).

Lieu 
 Antarès, une salle de spectacles et de sport de 6000 places au Mans
 Antares (Arizona)

Art et culture

Livres et Séries 
 Les Chevaliers d'Antarès, la  série de l'univers d'Enkidiev d'Anne Robillard, une écrivaine de fantasy québécoise. A la suite des Héritiers d’Enkidiev et des Chevaliers d'Emeraude.

Bande dessinée 
 Antarès, bande dessinée créée par Léo.
 Antarès, revue de bande dessinée éditée par Mon journal.
 Cycle d'Antarès, le troisième cycle de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo Eduardo de Oliveira.

Cinéma 
 Antares, film autrichien réalisé par Götz Spielmann en 2004.

Musique 
 Antares, groupe de dance.
 Antares, deuxième album du groupe de metal industriel Sybreed.
 Antares, premier album de l'artiste chinois Kris Wu sorti le  et composé de 14 titres.

Télévision 
 , un vaisseau spatial dans la série télévisée de science-fiction Star Trek.

Homonymie d'acronyme
Homonymie de titre